Цервеняно () — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Кюстендил. Население составляет 61 человек.

Село расположено в горном массиве :bg:Конявска планина.

Политическая ситуация 
Цервеняно подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Кюстендил — Петр Георгиев Паунов (коалиция в составе 3 партий: Демократы за сильную Болгарию (ДСБ), Союз демократических сил (СДС), партия АТАКА) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кюстендилской области